Las siglas FPV pueden tener los significados siguientes:

Domótica 

 Pilotaje en primera persona

Política 

 Frente para la Victoria

Deporte 

 Federación de Pelota Valenciana (Federació de Pilota Valenciana)